Espin steht für:
 Espin (Mondkrater)
 Espin (Protein)

Espin ist der Familienname von:
 Thomas Henry Espinell Compton Espin (1858–1934), britischer Astronom

Siehe auch:
 Espín